Свомп-блюз (Болотный блюз, ) — музыкальный жанр, возникший в 1940—1950-х годах на основе луизианского блюза, во многом развивавшегося под влиянием  и зайдеко, музыки темнокожих креолов штата. Основными характеристиками свомп-блюза были относительная жизнерадостность, расслабленность, тягучий, замедленный ритм (отсюда название; существуют многочисленные исключения, в частности, Лэйзи Лестер, исполнявший музыку высокого темпа).

Центром свомп-блюза считается Батон-Руж, Луизиана. Зарождение и расцвет жанра ассоциируется обычно с двумя именами: коллекционера и радиоведущего Джея Миллера (), работавшего в Кроули, Луизиана, а также Слима Харпо, первого известного исполнителя свомп-блюза, чьи песни записывали, в числе прочих, Rolling Stones и Нил Янг.

Характеристика 
Свомп-блюз имеет непринуждённый, медленный темп, и, как правило, является более ритмичной вариацией луизианского блюза, включая влияния со стороны ново-орлеанского блюза, зайдеко, соула и каджунской музыки. Характеризуется простой, но эффективной гитарной работой и находится под сильным влиянием буги, используемыми на записях Джимми Рида и работах Лайтнина Хопкинса и Мадди Уотерса. Звучание свомп-блюза характеризовалось «мрачным эхом, шаффл-битами, тремоло-гитарами, жгучей гармоникой и редкой перкуссией» (eerie echo, shuffle beats, tremolo guitars, searing harmonica and sparse percussion).

Примечания

Ссылки 
 John Broven, «South to Louisiana: The Music of the Cajun Bayous». — Gretna, La.: Pelican, 1983.
 Shane K. Bernard, «Swamp Pop: Cajun and Creole Rhythm and Blues». — Jackson, Miss: University Press of Mississippi, 1996.

Жанры блюза